Ondřej Soukup (* 16. října 1995 Praha) je český profesionální kouzelník, iluzionista, escapolog a producent. Jako kouzelník a iluzionista je znám pod uměleckým jménem MAGIC Soukup.

Profesní život

Začátky 
Již od svých osmi let se začínal učit kouzelnickému umění, v jediném kouzelnickém kroužku v té době, pod vedením exprezidenta Českého magického svazu Ing. Jana Jedličky. Téhož roku 11. prosince 2003 složil slib mlčenlivosti a stal se oficiálním českým kouzelníkem.

V roce 2013 se stal členem Českého magického svazu, který sdružuje profesionální i amatérské kouzelníky z Česka.

Ocenění 
V roce 2011 dostává své první ocenění od Městské části Praha 4 "Dělám víc, než musím" za dobročinnou činnost v nemocnicích. Od roku 2013 se pravidelně účastní českých kouzelnických festivalů a soutěží v kategoriích všeobecná magie a iluze.

Charitativní činnost 
V roce 2006 začal pravidelně vystupovat pro děti v nemocnici Královské Vinohrady a později i v Thomayerově nemocnici. Ondřej ve svém projektu Kouzla v nemocnici pokračuje i nyní, a to zejména v Thomayerově nemocnici na oddělení dětské chirurgie a JIP.

Od roku 2019 pořádá vždy třetí Adventní neděli Vánoční představení pro Klokánek, ze kterého jde celý výtěžek na zakoupení vánočních dárků pro děti z Klokánku na Praze 4.

Soukromý život 
Dětství prožil v Praze spolu s mladším bratrem. Vystudoval obor umělecký truhlář a restaurování na Střední škole a vyšší škole umělecké a řemeslné. Ještě za dob studia na střední škole se vrhá do rozjezdu podnikání jako profesionální kouzelník a zakládá vlastní uměleckou agenturu. Po skončení studia se již naplno věnuje vybranému oboru a plní si svůj celoživotní sen.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální webové stránky

Čeští iluzionisté
Muži
Narození v roce 1995
Narození v Praze